Привільненська сільська громада:
 Привільненська сільська громада — громада у Миколаївській області
 Привільненська сільська громада — громада у Рівненській області